Rastovac je lahko:
 Rastovac Budački (Hrvaška)
 Rastovac, Grubišno Polje (Hrvaška)
 Rastovac, Ivanska (Hrvaška)
 Rastovac, Marina (Hrvaška)
 Rastovac, Zagvod (Hrvaška)
 Rastovac, Črna gora